

Населені пункти та їхні частини
 Понятувка — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Понятувка — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Понятувка — частина села Папово-Торунське в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки